Personen
 Anne Jongstra (1808-1871), Nederlands politicus
 Atte Jongstra (1956), Nederlands schrijver
 Sione Jongstra (1976), Nederlands trialete